Bitwa pod Melitene (575)
 Bitwa pod Melitene (862)
 Bitwa pod Melitene (1100)